Esta es la undécima edición de la aparición de los Torneos WTA Premier Mandatory, los cuales son los considerados torneos Masters 1000 Femeninos debido a que igual que los ya mencionados Masters 1000 reparten un total de 1000 puntos para la Campeona, los cuales se iniciaron a disputar y distribuir a partir del 2009.

Torneos

Resultados

Desarrollo de los torneos

Claves

Indian Wells

Individuales

Dobles

Miami

Individuales

Dobles

Madrid

Individuales

Dobles

Pekín

Individuales

Dobles

Referencias

Enlaces externos
Asociación Femenina de Tenis (WTA) Página oficial
Federación Internacional de Tenis (ITF) Página oficial

Torneos WTA en 2018